Бершеда Євген Романович — український дипломат.
 Бершеда Роман Васильович — український правознавець, доктор юридичних наук.

Українські прізвища